Percey, commune française du département de l'Yonne ;
 Percey-le-Grand, commune française du département de la Haute-Saône ;
 Percey-le-Pautel, ancienne commune française du département de la Haute-Marne ;
 Percey-le-Petit, ancienne commune française du département de la Haute-Marne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France